En el universo StarCraft, Char o «mundo ceniza» es un planeta volcánico totalmente infestado por los Zerg.

Geografía 
Char es un planeta rojo volcánico. En su superficie hay cráteres, ríos de lava y magma, campos de basalto y volcanes. Está en constante actividad sísmica y volcánica, además de contar con un clima extremo, todo lo cual dificulta su ocupación. Sin embargo, los Zerg lo encontraron como un planeta idóneo para sus operaciones ya que se asemeja mucho a Zerus, su antiguo planeta de origen.

Ocupaciones del planeta 
Char fue ocupada inicialmente por los Terran del Sector Koprulu. Si bien no fundaron colonias, sí construyeron varias plataformas de extracción de recursos. Es posible que estos primeros colonos hayan introducido a los Raganasaur. Con la invasión Zerg al Sector Koprulu estos ocuparon Char aniquilando a los Terran que se encontraban en dicho planeta. La Supermente utiliza este planeta como base principal de sus operaciones en el Sector Koprulu. Cuando la Supermente captura a Sarah Kerrigan la lleva a Char y ésta atrae a varios enemigos de los Zerg. Entre estos están los Protoss de Aiur liderados por Tassadar y de Shakuras liderados por Zeratul. Además están los dos grupos Terran, uno liderado por Arcturus Mengsk, estrenando el recién formado Dominio Terran, y el otro por Jim Raynor. Los primeros en ser expulsados del planeta fueron los del Dominio Terran, luego Jim Raynor y sus compañeros, después los Protoss de Shakuras son capturados y finalmente los Protoss de Aiur rescatan y escapan con estos últimos. Posteriormente el planeta es ocupado nuevamente por los Terran pero del Directorio de la Unión Terrestre. Estos logran controlar todo el planeta mediante la captura de la Segunda Supermente. Finalmente, los Zerg vuelven a recuperar el planeta a manos de Kerrigan la Reina de Espadas.

Véase también 
 Universo StarCraft

Planetas en el Universo StarCraft